Sanguet peut faire référence à :
 Joseph-Louis Sanguet (1848-1921), géomètre français ;
 la sanquette, ou sanguet, spécialité française à base de sang.

Homonymie de patronyme
Patronyme français